

Personnalités 

  (1909-2002), navigateur français ;
 Michel Peytel (1919-1973), homme politique français, député ;
 Sébastien-Benoît Peytel (1804-1839), critique littéraire français.